Object 907 peut désigner :
 Object 907, un projet de char léger soviétique;
 Object 907, un projet de char moyen soviétique.